Мітрошкін Альберт Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мітрошкін Ігор Олександрович — народний депутат України 5-го скликання.
Прізвища